Sexo oral puede referirse a:

 Sexo oral, práctica sexual la cual consiste en estimular oralmente los órganos sexuales.
 Sexo oral, una película documental española.